Gideonim ist der Name von

 Gideonim (Zionismus), paramilitärischen Organisation des Zionismus
 Unit 33, israelische Spezialeinheit